Molekulska formula -{C10H6O4}- se može odnositi na:

 5,8-Dihidroksi-1,4-naftohinon
 Alfa-Furil